Toto je abecední seznam videoher pro konzoli Sony PlayStation.

0–9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Externí odkazy 
 

 
PlayStation 1